В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Denver 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Франсуаза Дюрр і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Мона Шалло і Пем Тігуарден 6-2, 7-5.

Сіяні пари 

 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Кріс Еверт /  Ненсі Гюнтер (1-ше коло)

 Ісабель Фернандес /  Мартіна Навратілова (півфінал)
 Крістьєн Кеммер /  Валері Зігенфусс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Denver